Vaxelaire est un patronyme français fréquent dans l'est de la France, en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges.

Étymologie 
Vaxelaire est une francisation du patronyme allemand Wachsler, un nom de métier qui signifie « changeur ». Il a été attribué à des personnes originaires d'Alsace qui sont venues s'installer avant le  sur le versant roman des Vosges.

Le nom de famille Vaxelaire est à rapprocher du patronyme vosgien , lui aussi francisation du nom de famille Waldner, « forestier » ou « habitant d'une forêt ».

Variantes 
On trouve également les patronymes Waxelaire et Levaxelaire, eux aussi présents dans le département des Vosges, ainsi que Vaxillaire en Lorraine et en Bourgogne.

Vaxelaire et les patronymes vosgiens 
Vaxelaire et Valdenaire sont parmi les rares patronymes des Hautes-Vosges qui ne sont pas issus de prénoms. En effet, ce sont des noms de métiers ou des caractéristiques agricoles conformément à la tradition alsacienne pour les patronymes, dont ils sont issus :
 Ackermann : « le laboureur »
 Schmidt : « le forgeron »
 Zimmerman : « le charpentier »
 Muller : « le meunier »
 Schneider : « le tailleur »
 Weber : « le tisserand » 
 etc.

Personnalités portant le patronyme Vaxelaire 

 Daniel Vaxelaire (1948-), écrivain et historien français originaire de Meurthe-et-Moselle et installé à La Réunion.
 Guy Vaxelaire (-), homme politique français, maire de La Bresse pendant 37 ans et conseiller général des Vosges (canton de Saulxures-sur-Moselotte)
 Annick Vaxelaire-Pierrel, née le  à Remiremont, une athlète française de ski de fond du Club CV de Rochesson Vagney.

Architecture 
 Hôtel Vaxelaire, hôtel particulier situé à Saint-Josse-ten-Noode en Belgique, construit pour la famille Vaxelaire liée au Bon Marché (Belgique).

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien